Hamra kan syfta på:

 Hamra socken, Gotland – en som socken ingick i Gotlands södra härad
 Hamra landskommun – en tidigare landskommun i Gotlands län 1863–1951
 Hamra församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift –2006
 Hamra kyrka, Gotland – en kyrkobyggnad på Storsudret, Gotland
 Hamra distrikt, Gotland – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 Hamra församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Ljusdals kommun i Gävleborgs län 1931–2002
 Hamra kyrka, Dalarna – en kyrkobyggnad i Hamra
 Hamra, Ljusdals kommun – en småort i Los socken i Ljusdals kommun och kyrkby för Hamra församling, Uppsala stift
 Hamra distrikt, Dalarna – ett distrikt i Ljusdals kommun och Gävleborgs län 2016–
 Hamra nationalpark – en nationalpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län
 Hamra gård – en gård i Tumba i Botkyrka kommun
 Hamra gård, Fröslunda socken - en sätesgård i Fröslunda socken i Enköpings kommun
 Hamra naturreservat – ett naturreservat i Eskilstuna kommun
 Hamre-Talltorp – ett administrativt bostadsområde i östra Västerås
 Hamra – en skidby i Tännäs socken i södra Härjedalen
 Hamrafjället – ett fjäll i södra Härjedalen
 Hamra, Ärla socken - kyrkbyn i Ärla socken
 9373 Hamra – en asteroid som upptäcktes 1993.

Se även
Hammar